Шинхо () — вьетнамский топоним:
 Шинхо — уезд в провинции Лайтяу.
 Шинхо — город в уезде Шинхо, провинция Лайтяу.